Schanzengraben bezeichnet:

generisch:
  Graben an einer Verschanzung oder Befestigung

speziell Gewässer:
 Schanzengraben (Laufbach), linker Zufluss des  Laufbachs bei Walzfeld, Gemeinde Ottersweier, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Schanzengraben (Massener Bach), rechter Zufluss des Massener Bach (zum Körnebach) nach Niedermassen, Stadtteil Massen, Unna, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Schanzengraben (Rhein), rechter Zufluss des Oberrheins bei Rheinhausen, Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Schanzengraben (Schelmenbach),linker Zufluss des Schelmenbachs (zur Schwarzwälder Kinzig) bei Bergach, Stadt Gengenbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Schanzengraben (Zürich), Teil einer ehemaligen Stadtbefestigung von Zürich, geht nahe am Limmat-Ausfluss vom Zürichsee ab und mündet in die Sihl
 Schanzengraben (Wiesbach), rechter Zufluss des Wiesbachs (zur Nahe) gegenüber Unter-Tierwasen, Ortsgemeinde Ruppertsecken, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Schanzenbach
 Schanzgraben